Шигадзе, също Шигаце (тиб. གཞིས་ཀ་རྩེ་, китайски 日喀则, пинин Rìkāzé, пал. Zhikatse) е град с областно значение в Тибетския автономен регион на Китай.

История 
Част от историческия регион У-Цанг.

През 1959 г. са създадени специалният регион Шигадзе (на китайски 日喀则专区) и специалният регион на Гянгцзе (на китайски 江孜专区). През 1964 г. специалният регион Гянгцзе е обединен в специалния регион Шигадзе. През 1970 г. специалният регион Шигадзе е преименуван на окръг Шигадзе.

През 2014 г. окръг Шигадзе е повишен в град на окръжно ниво, а градът на окръжно ниво, който преди това носи това име и е седалище на окръга, е преименуван на градски окръг Самджубцзе.

Название 
Местоположение на град Xigazê (жълто) в Тибет (светло сиво)
Xigazê по същество изобразява областта, която съставлява културната провинция или регион Цанг (тиб.: gtsang ) в традиционен Тибет. Китайският термин за тибетците като цяло произлиза от това име: „Цанг“. Заедно с централната културна провинция Ü (тиб.: dbus) около столицата Лхаса, „Wusi-Zang“ ( ханю пинин за тиб.: dbus gtsang ) и по-късно „Wei-Zang“ (за У-Цанг) се отнасят за централен Тибет. Различното произношение отразява промените в звука, настъпили в тибетския език през последните 600 години. Това, което е останало, е терминът „Цанг“ както за тибетците като цяло, така и за западния централен Тибет, управляван от Сигазе. Терминът Xizang , който също произлиза от това, е валиден на китайски за автономния регион Тибет.

География 
Град Шигадзе се намира в югозападната част на Тибетския автономен регион в Китайската народна република. Седалището на правителството е в град Самджубдзе.

Със 17 окръга и една област, Шигадзе има площ от 181 345 km² и 798 153 жители (преброяване от 2020 г.).

В Шигадзе селското стопанство е възможно главно в долините около главната река Yarlung Zangbo (Yarlung Tsangpo). Там се отглеждат предимно високопланински ечемик и пшеница, но също така картофи и рапица. В големи райони в северната и западната част на града само номадското скотовъдство може да осигури препитание, като по-специално се отглеждат якове, но също така и овце и кози в по-сухите зони на запад. Традиционно търговията играе важна роля в регионалните центрове Самджубцзе и Гянгцзе.

Манастирът Трашилхунпо 
На запад от града се намира големият манастирски комплекс Ташилунпо, който е частично разрушен по време на Културната революция и бавно е възстановен през 80-те години на XX век.

Административно деление 
Област Шигадзе се дели на 1 район на градско подчинение и 17 окръга:

Източници 

Тибетски автономен регион